Nyan (jap. für Miau) steht für: 
 Nyan Cat, ein Internetphänomen, das sich auf eine fliegende Katze bezieht
 Nyan Koi!, eine Manga-Reihe
Personen:
 Ousmane Nyan, norwegischer Fußballspieler
 Tjiong Kie Nyan, ehemaliger indonesischer Badmintonspieler
 Nyan Win, Politiker in Myanmar